

Аспарухово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Аспарухово () — село в Варненській області. Входить до складу общини Дилгопол.
 Аспарухово () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Медковець.
 Аспарухово () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Левський.